Zwiesler steht für
Hans-Joachim Zwiesler (* 1957), deutscher Mathematiker 
Hoher Zwiesler, Berg in den Alpen
Siehe auch:
 Zwieslerwaldhaus